De Grand Prix-wegrace van Valencia 2012 was de achttiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2012. Het evenement werd gehouden tussen 9 november en 11 november 2012 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia.

Resultaten

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2012
Valencia